La 2, een Spaanse televisiezender
UHF (film), een film van Weird Al Yankovic, over een televisiezender op kanaal UHF62
Ultra high frequency, een elektromagnetisch frequentiegebied
UHF (lied), een lied van "Weird Al" Yankovic
Utrecht Hooligans Forever, een groep fanatieke FC Utrecht supporters